

Cinéma et télévision 
 Coach est le titre original du film américain La Prof joue et gagne, réalisé par Bud Townsend en 1978 ;
 Coach est un film américain réalisé par John Taylor en 1983 ;
 Coach est une série télévisée américaine créée en 1989 ;
 Coach est un documentaire irlandais réalisé par Liam McGrath en 2004 ;
 Coach est un film américain réalisé par Will Frears en 2009 ;
 Le Coach est un film français réalisé par Olivier Doran en 2008, sorti en 2009.
 Coach est un téléfilm néerlandais diffusé en 2009 ;

Divers 

 Coach, dans l'automobile, une carrosserie fermée (conduite intérieure) à deux portes et quatre glaces latérales ;
 Coach, accompagnateur personnel ou d'équipe.
 Coach, en théâtre.
 Mail coach, un type de véhicule hippomobile.
 Coach, un poids lourd de .
 Coach, entreprise de maroquinerie de luxe américaine.
 Coach, un personnage de .